est une expression anglaise signifiant « dans la chambre de Mabel ». Elle peut faire référence à :

 Up in Mabel's Room, film américain d'E. Mason Hopper, sorti en 1926 ;
 , film américain d'Allan Dwan, sorti en 1944.